Smiley Smile – album grupy The Beach Boys. Na płycie znalazł się jeden z największych przebojów grupy, utwór Good Vibrations.

Utwory znajdujące się na płycie

Muzycy nagrywający płytę 
 Dennis Wilson – perkusja, wokal 
 Mike Deasy Sr. – gitara 
 Bruce Johnston – wokal 
 Mike Love – wokal 
 Carl Wilson – wokal 
 Alan Jardine – wokal 
 Jim Lockert – inżynier 
 Brian Wilson – gutara, wokal, instrumenty klawiszowe, producent, główny wykonawca

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy The Beach Boys
Albumy Capitol Records